Martin Mayer (dichter), een dichter uit de 16e eeuw
 Martin Mayer (medicus) - (1875-1951), een Duitse medicus en hoogleraar
 Martin Mayer (architect) - (1878-1925), een Duitse architect 
 Martin Mayer (schrijver) - (1928-2019), een Amerikaanse schrijver
 Martin Mayer (beeldhouwer) - (1931), een Duitse beeldhouwer
 Martin Mayer (Duitse politicus) - (1941-2017), een Duitse politicus
 Martin Mayer (Britse politicus), een Britse politicus